Microheros termitophagus — вид пауков-скакунов из подсемейства Aelurillinae, выделяемый в монотипный род Microheros. Обитают в Южной Африке: на территории бывшей провинции Трансвааль и в Зимбабве.

Этимология 
Название состоит из слов «микро» (от греч. μικρός «маленький») и «heroes», или «герой». Видовое название termitophagus в переводе с греческого означает «питающийся термитами».

Примечания

Источники 
 Wesolowska, W., Cumming, M. S. (1999). The first termitivorous jumping spider (Araneae: Salticidae). Bulletin British Arachnological Society 11 (5): 204–208.

Ссылки 
 Рисунки и фотографии Microheros termitophagus на сайте salticidae.org  

Пауки-скакунчики
Паукообразные Африки
Монотипические роды паукообразных
Животные, описанные в 1999 году
Термитофаги